Kostelů zasvěcených Všem svatým je více:

Česko

Hlavní město Praha 
 Kostel Všech svatých (Pražský hrad)
 Kostel Všech svatých (Slivenec)
 Kostel Všech svatých (Uhříněves)

Středočeský kraj 
 Kostel Všech svatých (Bratronice)
 Kostel Všech svatých (Dolní Bučice)
 Kostel Všech svatých (Hředle)
 Kostel Všech svatých (Knovíz)
 Kostel Všech svatých (Kozly)
 Kostel Všech svatých (Kozohlody)
 Kostel Všech svatých (Kutná Hora)
 Kostel Všech svatých (Líšnice)
 Kostel Všech svatých (Malíkovice)
 Kostel Všech svatých (Olbramovice Ves)
 Kostel Všech svatých (Oleška)
 Kostel Všech svatých (Polipsy)
 Kostel Všech svatých (Sedlec)
 Kostel Všech svatých (Třebešice)
 Kostel Všech svatých (Veclov)
 Kostel Všech svatých (Velvary)
 Kostel Všech svatých (Zdětín)

Jihočeský kraj 
 Kostel Všech svatých (Janov)
 Kostel Všech svatých (Kamenný Újezd)
 Kostel Všech svatých (Kovářov)
 Kostel Všech svatých (Lutová)
 Kostel Všech svatých (Sudoměřice u Bechyně)
 Kostel Všech svatých (Volyně)

Plzeňský kraj 
 Kostel Všech svatých (Boněnov)
 Kostel Všech svatých (Horšov)
 Kostel Všech svatých (Hřešihlavy)
 Kostel Všech svatých (Kbel)
 Kostel Všech svatých (Nezvěstice)
 Kostel Všech svatých (Plzeň)
 Kostel Všech svatých (Poleň)
 Kostel Všech svatých (Řesanice)
 Kostel Všech svatých (Stříbro)

Karlovarský kraj 
 Kostel Všech svatých (Čichalov)
 Kostel Všech svatých (Jáchymov)

Ústecký kraj 
 Kostel Všech svatých (Arnultovice)
 Kostel Všech svatých (Libočany)
 Kostel Všech svatých (Libochovice)
 Kostel Všech svatých (Litoměřice)
 Kostel Všech svatých (Raná)
 Kostel Všech svatých (Vejprty)

Liberecký kraj 
 Bazilika Všech svatých – Česká Lípa
 Kostel Všech svatých (Kunratice)
 Kostel Všech svatých (Levínská Olešnice)
 Kostel Všech svatých (Stvolínky)

Královéhradecký kraj 
 Kostel Všech svatých (Heřmánkovice)
 Kostel Všech svatých (Hronov)
 Kostel Všech svatých (Lázně Bělohrad)
 Kostel Všech svatých (Nové Město nad Metují)
 Kostel Všech svatých (Probluz)
 Kostel Všech svatých (Rokytnice v Orlických horách)
 Kostel Všech svatých (Sedličky)
 Kostel Všech svatých (Sedloňov)
 Kostel Všech svatých (Velký Vřešťov)

Pardubický kraj 
 Kostel Všech svatých (Bělá nad Svitavou)
 Kostel Všech svatých (Běstovice)
 Kostel Všech svatých (Dobříkov)
 Kostel Všech svatých (Jaroměřice)
 Kostel Všech svatých (Stojice)
 Kostel Všech svatých (Žumberk)

Kraj Vysočina 
 Kostel Všech svatých (Dobrnice)
 Kostel Všech svatých (Kamenice nad Lipou)
 Kostel Všech svatých (Mohelno)
 Kostel Všech svatých (Stará Říše)

Jihomoravský kraj 
 Kostel Všech svatých (Boskovice)
 Kostel Všech svatých (Dobročkovice)
 Kostel Všech svatých (Lipov)
 Kostel Všech svatých (Milotice)
 Kostel Všech svatých (Moravský Krumlov)
 Kostel Všech svatých (Ořechov)
 Kostel Všech svatých (Přeskače)
 Kostel Všech svatých (Rájec-Jestřebí)
 Kostel Všech svatých (Staré Hvězdlice)
 Kostel Všech svatých (Újezd u Černé Hory)

Olomoucký kraj 
 Kostel Všech svatých (Bratrušov)
 Kostel Všech svatých (Dlouhomilov)
 Kostel Všech svatých (Dobromilice)
 Kostel Všech svatých (Vyšehorky)

Moravskoslezský kraj 
 Kostel Všech svatých (Butovice)
 Kostel Všech svatých (Frýdek-Místek)
 Kostel Všech svatých (Metylovice)
 Kostel Všech svatých (Sedliště)
 Kostel Všech svatých (Vlčovice)

Zlínský kraj 
 Kostel Všech svatých (Hradčovice)
 Kostel Všech svatých (Hradisko)
 Kostel Všech svatých (Hvozdná)
 Kostel Všech svatých (Rožnov pod Radhoštěm)

Zaniklé kostely 
 Kostel Všech svatých (Albrechtice) – zbořen v červnu 1983
 Kostel Všech svatých (Brno)
 Kostel Všech svatých (Kolín) – zřícenina
 Kostel Všech svatých (Konská)
 Kostel Všech svatých (Krbice) – zbořen na jaře roku 1985
 Kostel Všech svatých (Radovesice) – počínaje 3. březnem 1983 zasypán skrývkou

Spoluzasvěceno 
 Kostel svatého Kříže a Všech svatých (Pšov)

Další země 

 Chrám Všech svatých na Rusi (Paříž)

 Kostel Všech svatých (Mnichov) – původně dvorní kostel, po těžkém poškození ve druhé světové válce a po desetiletí trvající rekonstrukci slouží dnes jako koncertní a přednáškový sál
 Kostel Všech svatých (Wittenberg)

 Kostel Všech svatých (Bojszów)
 Kostel Všech svatých (Łaziska)
 Kostel Všech svatých (Sieroty)

 Kostel Všech svatých (Innsbruck)

 Chrám Všech svatých (Moskva)

 Rotunda Všech svatých (Dechtice)
 Kostel Všech svatých (Humenné)
 Kostel Všech svatých (Tvrdošín)

 Kostel Všech svatých (Annesley)

Související články 
 Kaple Všech svatých
 Slavnost Všech svatých

Externí odkazy